Gallicanesi – abitanti di Gallicano (Italia)
Gallicanesi – abitanti di Gallicano nel Lazio